Командний чемпіонат світу із шахів 2011, що проходив з 16 по 26 липня 2011 року в Нінбо (Китай).
Переможцями чемпіонату стали шахісти збірної Вірменії.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на вищих шахівницях:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очки
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очки
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очки
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч із швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 17-21,  23-26 липня 2011 року
 Вихідний день: 22 липня 2011 року
 Початок партій 1-8 тур о 15-00, 9 тур о 10-00 (UTC+8 — час місцевий);

Учасники

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Ван Хао () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Левон Аронян () — 62,5 % (5 з 8 очок) 
 Гата Камський () —61,1 % (5½ з 9 очок) 
 Друга шахівниця:
 Ван Юе () — 77,8 % (7 з 9 очок) 
 Олександр Грищук () — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Сергій Мовсесян () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Третя шахівниця:

 Ян Непомнящий () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Володимир Акопян () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Лі Чао ()  — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Четверта шахівниця:
 Олександр Моїсеєнко ()  — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Яссер Сейваран ()  — 64,3 % (4½ з 7 очок) 
 Чаба Балог () — 62,5 % (5 з 8 очок) 
 Резервна шахівниця:
 Микита Вітюгов () — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Роберт Хесс ()  — 58,3 % (3½ з 6 очок) 
 Тамір Набати () — 43,8 % (3½  з 8 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Ван Юе () — 2916 
 Ван Хао () —  2854 
 Олександр Грищук () — 2836

Примітки

Посилання 
 8th World Team Chess Championship: Ningbo 2011  

Шахові турніри 2011
Командний чемпіонат світу із шахів
Спорт у Китаї
Липень 2011